North East Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 North East Creek (East Creek), Bach in Colorado 
 North East Creek (North East River), Bach in Pennsylvania und Maryland 

Siehe auch:
 Northeast Creek